Фред, Фредди или Фредерик Льюис:

 Льюис, Фред (1858—1945) — американский бейсболист.
 Льюис, Фред (род. 1980) — американский бейсболист.
 Льюис, Фред (род. 1947) — американский гандболист.
 Льюис, Фред — американский метеоролог, директор гидрометцентра США.
 Льюис, Фред (род. 1947) — верховный судья Флориды с 1998 года.
 Льюис, Фред (1886—1949) — английский футболист.
 Льюис, Фред (1923—1975) — английский футболист.
 Льюис, Фред Юинг (1865—1949) — американский политик, республиканец, член Палаты представителей от штата Пенсильвания.
 Льюис, Фредди (1921—1994) — американский баскетболист.
 Льюис, Фредди (род. 1943) — американский баскетболист.
 Льюис, Фредерик 1-й барон Эссендон (1870—1944) — британский судоходный магнат.
 Льюис, Фредерик Джон (род. 1948) — английский футболист.
 Льюис, Фредерик Карлтон (род. 1961) — американский легкоатлет.
 Льюис, Фредерик Кристиан (1779—1856) — английский гравёр, ландшафтный и портретный живописец. См. также 
 Орр-Льюис, Фредерик (1860—1921) — канадский бизнесмен.